Plusieurs personnes sont appelées ainsi :
 Taylor Hill (né en 1989), joueur de baseball américain
 Taylor Marie Hill (née en 1996), mannequin américain